Князь Иван Фёдорович Ушатый по прозванию Бородатый и Меньшой — воевода и наместник во времена правления Ивана III Васильевича и Василия III Ивановича.

Из княжеского рода Ушатые. Четвёртый сын родоначальника, князя Фёдора Ивановича по прозванию Ушат и дочери Якова Казака-Кошкина. Имел братьев, князей: Василия, Константина,  Ивана Ляпуна, Юрия и Петра Фёдоровичей.

Биография 
Сын боярский. В январе 1495 года послан четвёртым в Вильно с боярами, в свите дочери великого князя Ивана III — княжны Елены Ивановны, для бракосочетания с великим князем литовским Александром Ягеллончиком. В 1502 году первый наместник в Торжке. В 1503 году воевода Передового полка в походе из Ржева в Вязьму. В 1509 году послан четвёртым воеводою войск правой руки в походе из Москвы в Вязьму. В 1512 году воевода Передового полка в походе на Литву. В 1513 году воевода войск, сперва левой руки, а после правой руки в смоленском походе. В 1514 году, третий воевода при осаде и взятии Смоленска. В ноябре 1517 года находился в Москве на приёме имперского посла С. Герберштейна. В 1520 году второй воевода войск левой руки в Туле.

Владел вотчиной на Волге в Ярославском уезде, поблизости от границ Юхотского удела.

По родословной росписи показан бездетным.

Примечания

Литература 

 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Ушатый Иван Фёдорович Бородатый. стр. 200.
 Сост. А.В. Антонов. Памятники истории русского служилого сословия. - М.: Древлехранилище. 2011. Рец. Ю.В. Анхимюк. Ю.М. Эскин. Ушатый Иван Фёдорович Бородатый. стр. 57. ISBN 978-5-93646-176-7. //РГАДА. Ф. 201.         (Собрание М.А. Оболенского). Оп. 1. Д. 83.
 Разрядная книга 1475-1605 гг. Т. 1. Ч. 1. М. АН СССР (инст. истории). Изд. Наука. 1977 г. стр. 142.

Иван